Angüés kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Angüés (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Angüés (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar